Bardin ist der Familienname folgender Personen:

 Gennadi Iwanowitsch Bardin (1932–1998), sowjetisch-russischer Meteorologe und Polarforscher
 Iwan Pawlowitsch Bardin (1883–1960), sowjetischer Metallurge
 Jean Bardin (1732–1809), französischer Maler
 John Franklin Bardin (1916–1981), US-amerikanischer Schriftsteller
 Nikolai Wladimirowitsch Bardin (* 1976), russischer Eishockeyspieler
 Pierre Bardin (1590–1635), französischer Philosoph und Mathematiker
 Waleri Wladimirowitsch Bardin (1954–2017), sowjetisch-russischer Informatiker und Unternehmer
Siehe auch:
 Bardin Knoll